Brasselsberg bezeichnet

 einen Berg im Habichtswald in Nordhessen – siehe Brasselsberg (Habichtswald)
 einen Stadtteil von Kassel in Nordhessen – siehe Brasselsberg (Kassel)